Västfronten kan syfta på:

Västfronten under första världskriget
Västfronten under andra världskriget

Se även
På västfronten intet nytt – en roman från 1929 av Erich Maria Remarque